Kaffe kan syfta på:

 Kaffe – rostade kaffebönor, eller dryck bryggd av dessa
 Kaffesläktet - ca 100 arter, både odlade och vilda (främst i tropiska Afrika)
 Kokkaffe – grovmalet kaffe som hettas upp i vatten i kastrull eller kaffepanna
 Kaffekask – en blandning av kaffe och brännvin eller konjak
 Kaffe (musikgrupp) – en bulgarisk musikgrupp